Рена́т Зуфа́рович Аба́шев (род. 17 марта 1969 года, Кирово-Чепецк, Кировская область, РСФСР, СССР) — советский и российский  хоккеист, выступавший за клубы главных хоккейных лиг России и Белоруссии.

Биография 
Родился 17 марта 1969 года в Кирово-Чепецке. Воспитанник ДЮСШ клуба «Олимпия» (первый тренер — Н. И. Бердников), в котором и начал свою игровую карьеру в 17 лет, и где выступал до сезона 1996/1997. В переходном турнире 1997 года играл за нижегородское «Торпедо», сохранившее место в Суперлиге, в 1997—2002 и 2003—2004 годах — за клубы высшей лиги ижевскую «Ижсталь», ХК «Воронеж», заволжский «Мотор», кирово-чепецкую «Олимпию», ХК «Рыбинск», серовский «Металлург».

В сезоне 2002/2003 выступал за клуб «Химволокно» (Могилёв), в 2004/2005 — за новополоцкий «Химик-СКА», игравшие в высшей лиге чемпионата Белоруссии (с 2006 года получившей название «Белорусская экстралига»).

В сезоне 2005/2006 вернулся в «Олимпию», следующий сезон выступал за клуб первой лиги «Сокол» (Новочебоксарск), два последние профессиональные игровые сезона вновь играл в «Олимпии». В настоящее время продолжает играть в кирово-чепецкой команде любительской хоккейной лиги «Дикие пчёлы».

Примечания

Ссылки 
 

Хоккейные защитники
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Мотор» Заволжье
Игроки ХК «Могилёв»
Игроки ХК «Рыбинск»
Игроки ХК «Металлург» Серов
Игроки ХК «Химик» Новополоцк
Игроки ХК «Сокол» Новочебоксарск